2-й розыгрыш Кубка Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 1 по 7 августа 2010 года в Урмии (Иран) с участием 8 национальных сборных команд. Чемпионский титул во 2-й раз подряд выиграла сборная Ирана.

Команды-участницы 
 Япония, Иран, Южная Корея, Китай, Казахстан, Австралия, Тайвань (лучшие команды по итогам чемпионата Азии 2009 года).
 Индия — вместо отказавшейся от участия Индонезия.

Система проведения турнира 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. Согласно занятых мест в группах все участники распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар выходят в полуфинал и по системе с выбыванием разыгрывают 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают проигравшие в 1/4-финала.

Предварительный этап

Группа А 

 1 августа: Китай — Тайвань 3:0 (25:19, 25:16, 25:14); Иран — Индия 3:2 (25:15, 25:17, 23:25, 23:25, 15:10).
 2 августа: Китай — Индия 3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 25:20); Иран — Тайвань 3:0 (25:23, 25:21, 26:24).
 3 августа: Индия — Тайвань 3:1 (22:25, 33:31, 25:18, 25:20); Иран — Китай 3:2 (24:26, 22:25, 25:23, 25:23, 25:16, 19:17).

Группа В 

 1 августа: Австралия — Казахстан 3:0 (25:15, 25:23, 25:21); Южная Корея — Япония 3:2 (25:18, 23:25, 25:17, 21:25, 17:15).
 2 августа: Казахстан — Япония 3:0 (29:27, 25:16, 25:20); Южная Корея — Австралия 3:2 (23:25, 25:23, 25:23, 20:25, 15:13).
 3 августа: Австралия — Япония 3:0 (25:21, 25:22, 25:22); Казахстан — Южная Корея 3:1 (26:24, 25:21, 13:25, 25:23).

Плей-офф

Четвертьфинал 
5 августа
 Тайвань — Австралия 3:2 (23:25, 24:26, 25:22, 25:23, 21:19)
 Индия — Южная Корея 3:2 (23625, 25:12, 25:20, 19:25, 15:11)
 Китай — Казахстан 3:1 (25:19, 23:25, 25:22, 29:27)
 Иран — Япония 3:0 (26:24, 25:16, 25:22)

Полуфинал за 1—4 места 
6 августа
 Иран — Индия 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:17, 15:11)
 Китай — Тайвань 3:1 (19:25, 25:21, 25:20, 29:27)

Полуфинал за 5—8 места 
6 августа
 Южная Корея — Япония 3:1 (22:25, 25:17, 25:17, 25:23)
 Австралия — Казахстан 3:0 (25:21, 25:15, 25:21)

Матч за 7-е место 
7 августа
 Казахстан — Япония 3:1 (25:16, 25:15, 15:25, 25:21)

Матч за 5-е место 
7 августа
 Австралия — Южная Корея 3:1 (29:31, 25:23, 25:19, 25:22)

Матч за 3-е место 
7 августа
 Индия — Тайвань 3:1 (22:25, 25:20, 25:16, 27:25)

Финал 
7 августа
 Иран — Китай 3:0 (25:23, 25:21, 25:19)

Итоги

Положение команд 

По итогам розыгрыша Иран получил путёвку в квалификационный турнир Мировой лиги 2011.

Призёры 
  Иран: Джавад Мохаммаднеджади, Мирсаед Маруф, Сейед Мохаммад Мусави, Хамза Зарини, Алиреза Нади, Мохсен Андалиб, Фархад Назари Афшар, Мехди Махдави, Араш Кешаварзи, Абдолреза Ализаде, Мохаммад Мохаммадкасем, Араш Камалванд. Главный тренер — Хосейн Мадани.

  Китай : Юань Чжи, Чжан Чэнь, Го Пэн, Чжун Вэйцзюнь, Цуй Цзяньцзюнь, Чжао Шуай, Чэнь Пин, Юй Давэй, Шэнь Цюн, Сюй Цзинтао, Ли Жуньмин, Жэнь Ци. Главный тренер — Лю Цзяньань.

  Индия: Г.Прадип, Джордж Вибин, Мандип Сингх, С.Кангарадж, Кумар Санджай, Балвиндер Сингх, Субе Сингх, Навджит Сингх, Гурчанд Сингх, Шелтон Мозес, Пандиан Уккра, Гуриндер Сингх. Главный тренер — Шридхаран.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Фархад Назари Афшар
 Лучший нападающий:  Цуй Цзяньцзюнь
 Лучший блокирующий:  Алиреза Нади
 Лучший на подаче:  Ван Минцзюнь
 Лучший связующий:  Мирсаед Маруф
 Лучший либеро:  Абдолреза Ализаде
 Самый результативный:  Кумар Санджай

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 2-й розыгрыш Кубка Азии по волейболу среди мужчин на сайте AVC

Кубок Азии по волейболу
2010 год в волейболе